kzy – codice ISO 639-3 della lingua kago (tshopo district)